1113 км,1113-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 Дома 1113 км, посёлок 1113 км, Бачумовское сельское поселение, Ярский район, Удмуртия
 1113 км — платформа, Северная железная дорога, Лахта, Катунино, Приморский район, Архангельская область. Код 295430.
 1113 км — платформа, Горьковская железная дорога, Бачумовское сельское поселение, Ярский район, Удмуртия. Код 274260
 1113 км — платформа, Куйбышевская железная дорога, Самарская область. Код 657659

Украина 
 1113 км — пост, Одесская железная дорога,	Заря, Весёлый Раздол, Вознесенский район, Николаевская область. Код 413216